Крутово — название населённых пунктов:

Россия 
 Крутово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Крутово — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Крутово — село в Ковровском районе Владимирской области.
 Крутово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Крутово — исчезнувшая деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Крутово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Крутово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Крутово — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Крутово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Крутово — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Крутово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Крутово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Крутово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.